

France 
Saint-Fulgent, commune du canton de Saint-Fulgent, dans le département de la Vendée ;
Saint-Fulgent-des-Ormes, commune du canton de Bellême, dans le département de l'Orne.